Le Choix de Sophie est le titre français de plusieurs œuvres :
 Sophie's Choice, roman de William Styron publié en 1979 ;
 Sophie's Choice, film d'Alan J. Pakula sorti en 1982, qui est une adaptation du roman ;
 Sophie's Choice, opéra de Nicholas Maw créé en 2002 au Royal Opera House de Londres.